Carlos Morales puede referirse a:
Carlos María Morales Maeso (Montevideo, Uruguay, 1 de marzo de 1970), futbolista y entrenador uruguayo.
Carlos Adrián Morales Higuera (La Piedad, Michoacán, México, 6 de septiembre de 1979), futbolista mexicano.
Carlos Morales Abarzúa (Parral, 2 de septiembre de 1915 - México D. F., 2 de octubre de 1988), abogado y político chileno.
Carlos Alfredo Miguel Morales Troncoso (29 de septiembre de 1940 - 25 de octubre de 2014), ingeniero químico y político dominicano.
Carlos Orsoe Morales Vázquez (Ocozocoautla, Chiapas, 27 de octubre de 1957), político mexicano.
Carlos Morales Macchiavello (1925-2011), arquitecto y político peruano.
Carlos Felipe Morales Languasco (23 de agosto de 1867 - 1 de marzo de 1914), sacerdote, militar y político dominicano.
Carlos Morales Santos (Asunción, Paraguay, 11 de abril de 1968), futbolista paraguayo.
Carlos Morales Mora (Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, 28 de julio de 1996), futbolista español.
Carlos Morales San Martín (El Carmen, 14 de marzo de 1897 - Chillán, 1 de abril de 1972), cirujano y político chileno.
Juan Carlos Morales García González (Estado de México, 29 de agosto de 1971), fotógrafo, periodista fotográfico, editor y promotor fotográfico mexicano.
Carlos Isaías Morales Williams (Río Abajo, Panamá; 3 de diciembre de 1993), cantante y productor musical panameño de Reguetón
Carlos Luis Morales (Guayaquil, Ecuador; 12 de junio de 1965 - Samborondón, 22 de junio de 2020), futbolista, periodista y político ecuatoriano.